Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле — православный храм в Беговом районе Москвы. Относится к Всехсвятскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

История 
В начале XX века для 1-й гренадёрской артиллерийской графа Брюса бригады и 1-го Донского казачьего генералиссимуса князя Суворова полка у Ходынского поля были построены Николаевские казармы. По проекту при казармах церковь не предусматривалась, и её строительство шло на деньги действительного статского советника И. А. Колесникова. Автором проекта стал архитектор Владимир Адамович. Церковь была заложена 29 апреля 1907 года. Освятил храм 5 апреля 1909 года митрополит Крутицкий и Коломенский Владимир в присутствии великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Храм закрыт и осквернён в 1922 году, в здании было устроено общежитие, а затем размещён строительный цех завода «Знамя труда». Со здания снесены главы, разрушена звонница, частично разобрана ограда.

Здание храма стояло в планах на снос в связи с реконструкцией Боткинской больницы. Однако, благодаря стараниям главного врача больницы И. П. Кузина в феврале 1990 года здание храма было передано Русской православной церкви. Освобождение здания от производственного оборудования состоялось только 5 января 1991 года, в том же году храм был освящён, а восстановление продлилось до 1996 года. Наиболее весомый вклад в восстановление храма сделал его настоятель игумен Иринарх (Грезин), который в 2002 году стал епископом Пермским и Соликамским, ныне епископ Красногорский, викарий Московской епархии.

Духовенство 
 Почётный настоятель храма — митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
 Настоятель храма протоиерей Иоанн Кудрявцев
 Протоиерей Димитрий Шумов
 Протоиерей Сергий Рождественский
 Протоиерей Владимир Купарев
 Иерей Тимофей Чайкин
 Иерей Александр Туманов
 Диакон Михаил Ремезов
 Диакон Александр Гарбуз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле г. Москвы

Храмы Всехсвятского благочиния
Москва Ходынское
Владимир Адамович
Москва
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в Москве
Храмы, построенные в 1909 году в России
Беговой